Александр Александрович Астраханцев (10 августа 1922, Дорогобуж — 8 мая 1986, Уфа) — -график. Член Союза художников СССР (1962). Заслуженный художник БАССР (1969).

Биография 
Александр Александрович Астраханцев родился в 1922 г. в городе Дорогобуже Смоленской области в небогатой семье. После окончания средней школы Александр пошёл работать. С началом войны добровольцем ушёл на фронт, где участвовал в боях.

В 1952 году окончил полиграфический институт в г. Москве по специальности оформление книги по классу профессора А. Д. Гончарова и П. Н. Захарова. После института уехал работать по распределению в Уфу.

Художник-график, иллюстратор, оформитель книг. Книга с его иллюстрациями «Индийские сказки» (1958 г., на башкирском языке) была признана лучшей в СССР по художественному оформлению.

Художественный редактор Башкирского книжного издательства. Кроме того работал как плакатист.

Член Союза художников СССР (1962).

Заслуженный художник БАССР (1969).

Жил и работал в г. Уфе. Скончался 8 мая 1986 года.

Выставки 
 Республиканские, г. Уфа, с 1953, на всех кроме молодёжных.
 Декадные выставки башкирского искусства в Москве и Ленинграде, 1955, 1969.
 Выставка книг и графики Главполиграфиздата Министерства культуры СССР. Москва, 1958.
 Выставка советской книги, Польша, 1959.
 Выставка советской книги, Венгрия, 1960.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Челябинск, 1969.

Основные работы 
Астраханцев оформил около 600 книг.

Оформление книг: «Антология башкирской поэзии», 1954;  «Славься, Отчизна», 1954; «Города нашей республики. Салават», 1965.
 
Иллюстрации к книге «Индийские народные сказки», 1959. Иллюстрации сб. стихов «Польские поэты», 1953. Иллюстрации к кн. «Бирманские народные сказки», 1963. Иллюстрации к кн. «Мордовские народные сказки», 1964. Оформление и иллюстрации детской цветной книжки «Цветы», 1965. Иллюстрации к кн. «Башкирские народные сказки», 1967. Иллюстрации к кн. «После бури», 1969. Оформление и иллюстрации книги Г. Саляма «Почему кошка попала в беду», 1969. Оформление и иллюстрации книги Ахтяма «Высота», 1970. Иллюстрации к кн. А. Кузнецова «Отчего хлеб сладок», 1974. Оформление и иллюстрации детской книжки «Узоры года», 1975. Оформление и иллюстрации книги М. Дильмухаметова «Хочу знать», 1976. Все книги изданы Башкирским книжным издательством, Уфа.

Иллюстрации к книге Н. Крашенинникова «Амеля», 1978. Иллюстрации к кн. В. Кашица «Буревестник Урала», 1978. Плакаты: «Все на выборы!», бум. гуашь. «30 лет Победы над фашистской Германией», бум. гуашь, 1975. «Решения XXV съезда КПСС —в жизнь», бум. гуашь, 1976.

Награды 
Медаль «За боевые заслуги», 1943. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1946. Медаль «20лет Победы над фашистской Германией», 1965. Медаль «50 лет Советской Армии», 1968.

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 Художники народов СССР. Библиографический словарь, т. 1. Изд, «Искусство», , 1970.
 Каталоги вышеназванных выставок с 1953 г.
 Летопись изобразительного искусства, № 3. Изд. «Искусство», , 1956.

Примечания

Ссылки 
 Он выразил своё время в книгах (К 90-летию со дня рождения художника Александра Астраханцева) 
 Астраханцев Александр Александрович 
 https://web.archive.org/web/20160304205252/http://artru.info/ar/1230/
 Башкирская энциклопедия 

Выпускники Московского университета печати